Gessinger ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Martin Gessinger (1719–1791), Orgelbauer in Rothenburg/o.d.Tauber
 Johann Christoph Gessinger († 1735), deutscher Architekt
 Julius Gessinger (1899–1986), deutscher Komponist
 Matthias Gessinger (1948–2021), deutscher Maler
 Nils Gessinger (* 1964), deutscher Soul-/Jazzpianist, Arrangeur und Komponist
 Seff Gessinger (1915–1988), deutscher Dichter und Komponist